Саввинское сельское поселение:

Мордовия 
 Саввинское сельское поселение (Мордовия) — в составе Торбеевского района

Московская область 
 Сельское поселение Саввинское (Московская область) — бывшее (до 2015) в составе Егорьевского района